Campeonato Brasileiro Série A – liga piłkarska w Brazylii
 Serie A (Ekwador) – liga piłkarska w Ekwadorze
 Serie A (sport) – system włoskich rozgrywek sportowych
 Lega Basket A – liga koszykarska we Włoszech
 Serie A – liga piłkarska we Włoszech
 Serie A – liga hokejowa we Włoszech
 Serie A1 – liga siatkarska we Włoszech